Harders ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Harders (1909–1973), deutscher Industrieller und Manager
 Hanno Harders (1954–2016), deutscher Musiker, siehe Beagle Music Ltd.
 Hans Harders (1875–1955), deutscher Bildhauer
 Levke Harders (* 1974), deutsche Historikerin
 Rudolf Harders (* 1935), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)